

Patronyme
Whiteley est un patronyme australien, notamment porté par:
Arkie Whiteley, actrice australienne, fille de Brett Whiteley
Brett Whiteley, artiste australien, père de Arkie Whiteley
John Whiteley (1898-1943), homme politique et militaire britannique
Johnny Whiteley (1930-2022), joueur et entraîneur de rugby à XIII international anglais et britannique
Jon Whiteley, acteur britannique
Martha Annie Whiteley ( – ), chimiste et mathématicienne anglaise
Richard Whiteley, animateur de télévision britannique
Warren Whiteley (né en 1987), rugbyman sud-africain
William Whiteley (1882-1955), homme politique britannique

Toponyme
Whiteley est une communauté du comté de Hampshire, en Angleterre

Homonymie de patronyme